Zepter, Цептер:
 цептер () — скипетр на немецком
 Zepter International — транснациональная компания, основанная в 1986 году
 Цептер, Филип (Philip Zepter, наст. имя — Милан Янкович) — сербский предприниматель, основатель, владелец и президент компании Zepter International, миллиардер
 Цептер, Мадлена (Madlena Zepter, наст. имя — Мадлена Янкович) — супруга Филипа Цептера, основатель и владелец первой частной оперы в Юго-Восточной Европе , основатель фондов и стипендий